Wohnsdorf ist ein Ortsname:

 Wohnsdorf (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Wohnsdorf, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, siehe: Kurortnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad